Приоритéт ( «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство. Например, приоритет действий определяет порядок их выполнения во времени.

В юриспруденции 
 Приоритет при несостоятельности (банкротстве) — иерархический порядок права требования отдельных кредиторов на погашение задолженности.

 Приоритет в патентном праве — право, возникающее с момента первой подачи заявки на выдачу патента и действующее ограниченный срок.

В технике 
 «Приоритет выдержки», «приоритет диафрагмы» — названия режимов автоматического управления экспозицией современного фотоаппарата.

В информационных технологиях 
 Приоритет операции или оператора — формальное свойство, влияющее на очерёдность выполнения операций (операторов) при отсутствии явного указания на порядок вычисления.

 Коды приоритета в технологии QoS — числа, используемые для оценки значимости (важности, срочности) сетевого трафика.

 Коды приоритета в протоколе IPv6 — коды, введённые для упрощения маршрутизации IP-пакетов.

 Заданный пользователем приоритет процесса — число, ориентируясь на значение которого планировщик процессов может выдавать процессу больше или меньше процессорного времени.
 Действительный или фактический приоритет процесса — число, рассчитанное на основе выданного процессу процессорного времени. Указанный и действительный приоритеты могут отличаться ввиду конкуренции процессов за возможность выполнения на процессоре.

Прочее 
 Приоритет в науке отражает первенство открытий, изобретений, научных идей (см. Первооткрыватель).
 Знаки приоритета (правила дорожного движения) — знаки преимущественного права проезда — дорожные знаки, определяющие очерёдность проезда транспортных средств.